Unter Harnlehre versteht man:

 die Harnschau bzw. Harnregionenlehre, siehe Uroskopie
 die Wissenschaft vom Harn (Urin), siehe Urologie